Э́това () — округ в штате Алабама, США.

География 
Округ, самый маленький в Алабаме, расположен в северо-восточной части штата, со всех сторон граничит с другими округами Алабамы. Название округа — слово из языка индейцев крики, имеющее несколько разных значений. Столица и крупнейший город — Гадсден. Открытые водные пространства занимают 36 км², что составляет 2,5% от общей площади округа в 1386 км². В округе 17 городов (city и town).

Соседние округа

История 
Округ был образован путём отделения южной части округа Декалб 7 декабря 1866 года под названием Бэйн () в честь солдата армии конфедератов Дэвида Бэйна (), но уже 1 декабря 1868 года переименован в Этова.

Транспорт 
Через округ проходят следующие крупные автодороги:
 автомагистраль I-59
 автомагистраль I-759
 федеральная трасса U.S. Route 11
 федеральная трасса 
 федеральная трасса 
 федеральная трасса 
 трасса 
 трасса 
 трасса 
Железные дороги округа обслуживают компании  и .

 Демография 
Расовый состав:
 Белые — 82,9%
 Афроамериканцы — 14,7%
 Азиаты — 0,4%
 Коренные американцы — 0,3%
 Гавайцы или уроженцы Океании — 0,0%
 Две и более расы — 0,9%
 Прочие — 0,8%
 Латиноамериканцы (любой расы) — 1,7%

1870 год — 10 109 жителей
1880 — 15 398 (+52,3%)
1890 — 21 926 (+42,4%)
1900 — 27 361 (+24,8%)
1910 — 39 109 (+42,9%)
1920 — 47 275 (+20,9%)

1930 — 63 399 (+34,1%)
1940 — 72 580 (+14,5%)
1950 — 93 892 (+29,4%)
1960 — 96 980 (+3,3%)
1970 — 94 144 (-2,9%)
1980 — 103 057 (+9,5%)

1990 — 99 840 (-3,1%)
2000 — 103 459 (+3,6%)
2010 — 104 430 (+0,9%)
2011 — 104 303 (оценка)<ref>Округ Этова  на сайте quickfacts.census.gov</ref>

Достопримечательности 

 Песчаная гора (Sand Mountain) (частично)
 Обзорная гора () (частично)
 Парк «Водопады Ноккалула» ()

См. также 
 Список округов Алабамы
 Национальный реестр исторических мест в округе Этова 
 Реестр достопримечательностей и культурного наследия в округе Этова

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Округ Этова  на сайте archives.state.al.us
 Округ Этова на сайте epodunk.com
 Округ Этова: население, безработица, цены, преступность, здравоохранение, смертность и пр.  на сайте ''city-data.com

Округа Алабамы
Появились в 1866 году